Бугровенко Андрій Євгенович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бугровенко Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища на -ко